Синицина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Синицина, Виктория Александровна (род. 1995) — российская фигуристка в танцах на льду.
 Синицина, Евдокия Ефремовна (1879—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Синицина, Ирина Владимировна (1977—2012) — российская парашютистка, ресторатор.
 Великова, Людмила Георгиевна (до замужества Синицина; род. 1947) — советская фигуристка в парах, советский и российский тренер по фигурному катанию.

См. также